Дайнюс Шаленга (; род. 15 апреля 1977, Варена, Литовская ССР) — литовский баскетболист (форвард) и баскетбольный тренер. Чемпион Европы 2003 года в составе сборной Литвы, обладатель Кубка вызова ФИБА 2006/7 в составе клуба «Акасваю Жирона» (Испания). Многократный чемпион Литвы, обладатель Кубка Литвы и победитель Балтийской баскетбольной лиги в составе клуба «Жальгирис», двукратный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины в составе клуба «Будивельник». Участник 4 матчей Всех звёзд Литовской баскетбольной лиги.

Спортивная карьера 
Начал профессиональную игровую карьеру в составе команды «Фармека» (Вильнюс), где отыграл сезон 1997/98. Перед сезоном 1998/99 подписал контракт с вильнюсским «Сакалаем», за который выступал до декабря 2000 года, после чего доигрывал сезон 2000/01 в составе «Жальгириса». С каунасским клубом оставался до конца сезона 2004/05, за этом время стал четырёхкратным чемпионом Литвы, а в 2005 году выиграл также Балтийскую лигу. Трижды (в 2002, 2004 и 2005 годах) участвовал в матчах Всех звёзд Литовской баскетбольной лиги, в 2002 году выиграл проходивший в рамках этих матчей конкурс слэм-данков. В 2003—2004 годах выступал в составе сборной Литвы, с которой стал чемпионом Европы 2003 года и дошёл до матча за бронзу Олимпийских игр в Афинах, в котором литовцы уступили команде США. В 2003 году стал одним из членов сборной, произведённых в офицеры ордена «За заслуги перед Литвой».

В 2005—2007 годах играл в Испании за клуб «Акасваю Жирона», с которым в 2007 году выиграл Кубок вызова ФИБА. Вернувшись в 2007 году в «Жальгирис», оставался в его составе до конца сезона 2010/11. Первый сезон после возвращения оказался неудачным — нападающий показывал неровную игру, почти не набирая очков в матчах против сильных соперников. Однако в сезоне 2008/09 он почти достиг результата в 15 очков за матч во внутренних играх и в декабре 2009 года занял пост капитана команды. С «Жальгирисом» Шаленга ещё раз стал чемпионом страны (в сезоне 2007/08), трижды выиграл Балтийскую лигу (2008, 2010, 2011) и дважды — Кубок Литвы (2008, 2011), а в 2010 году снова выступил в матче Всех звёзд Литовской лиги. Перед началом сезона 2011/12 перешёл в клуб «Рудупис» (Пренай), но в январе 2012 года снова присоединился к «Жальгирису» и по итогам сезона снова выиграл чемпионат страны и Балтийскую лигу и завоевал ещё один Кубок Литвы.

Сезон 2012/13 провёл на Украине в составе «Будивельника». Вернулся в Пренай перед сезоном 2013/2014, но уже в ноябре вновь отправился на Украину, где окончил с «Будивельником» ещё один сезон. Оба сезона с киевским клубом окончил в звании чемпиона Украины, а в 2014 году завоевал также Кубок Украины. Последние годы карьеры провёл в различных литовских клубах. Завершил выступления в 2018 году в составе клуба «Дзукия»; в 2019 году присоединился к тренерскому штабу команды из Преная. В сезоне 2021/22 занял пост помощника главного тренера клуба «Пено Жвайгждес» (Пасвалис).

Статистика выступлений

Европейские клубные турниры

Сборная Литвы

Личная жизнь 
Женился летом 2005 года. В браке родилась одна дочь. В июне 2019 года жена Шаленги Йолита подала в суд заявление о разводе.

Примечания 

Баскетболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки БК «Сакалай»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Жирона»
Игроки БК «Пренай»
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Литкабелис»
Игроки БК «Ювентус» Утена
Игроки БК «Дзукия»
Баскетбольные тренеры Литвы
Офицеры ордена «За заслуги перед Литвой»